Raskop ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Raskop (1697–1751), Abt im Kloster Himmerod
 Heinrich-Georg Raskop (1904–1985), deutscher Erwachsenenbildner, Hochschullehrer und Politiker (CDU)
 Johann Raskop (1911–1988), deutscher Politiker (SED)